Бака се може односити на:

 Баба, мајка оца или мајке
 Баба, старија жена
 Бака (Дунајска Стреда), насељено место у округу Дунајска Стреда, Словачка
 Бака (филм из 2003)
 Бака (филм из 2015)